Typ 87 (auch Type 87) steht für:
 Typ 87 (Flakpanzer), ein japanischer FlaK-Panzer
 Typ 87 (Spähpanzer), ein japanischer Spähpanzer
 Type 87, ein Sturmgewehr aus der Volksrepublik China
 KdF-Wagen (später VW-Käfer genannt), „Kommandeurwagen“ Typ 87 mit Allradantrieb